Barbara Demmer (1969- ), actrice autrichienne ;
 Friedrich Demmer (1911- ?), joueur de hockey sur glace autrichien.

Homonymie de patronyme